Кусак — село, Байзацький район, Жамбильська область, Казахстан
 Кусак — село, Німецький національний район, Алтайський край, Росія